L'expression guerre civile ougandaise peut désigner :
 La guerre de brousse de 1981 à 1986, entre l'armée nationale (UNLA) du président Obote et les rebelles de la NRA dirigée par Yoweri Museveni
 L'Insurrection de l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA), opposant depuis 1986 l'armée nationale (UPDF) du président Museveni et les rebelles dirigés par Joseph Kony.